Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de la Résurrection ou cathédrale de la Résurrection-du-Christ en référence à la Résurrection de Jésus :

En Albanie 
 la  de Korçë,
 la cathédrale de la Résurrection-du-Christ de Tirana ;

En Allemagne 
 la cathédrale de la Résurrection-du-Christ de Wilmersdorf, quartier de Berlin ;

En Biélorussie 
 la cathédrale de la Résurrection de Baryssaw,
 la cathédrale de la Résurrection de Brest ;

En Estonie 
 la cathédrale de la Résurrection de Narva ;

En France 
 la cathédrale de la Résurrection d’Évry ;

Au Japon 
 la cathédrale de la Résurrection de Tokyo ;

Au Kazakhstan 
 la  de Semeï ;

Au Kirghizistan 
 la  de Bichkek ;

Au Monténégro 
 la cathédrale de la Résurrection-du-Christ de Podgorica ;

En Pologne 
 la  de Katowice ;

En Russie 
 la  d’Arzamas,
 la cathédrale de la Résurrection-du-Christ de Moscou (qui est la cathédrale principale des Forces armées russes),
 la cathédrale de la Résurrection du couvent Smolny de Saint-Pétersbourg,
 la cathédrale de la Résurrection de Starotcherkasskaïa,
 la  de Staraïa Roussa,
 la  de Tver,
 la cathédrale de la Résurrection de Vologda ;

En Serbie 
 la cathédrale de la Résurrection de Valjevo ;

En Ukraine 
 la cathédrale patriarcale de la Résurrection-du-Christ de Kiev.
cathédrale de la Résurrection de Lviv.

Voir aussi
 La collégiale de la Résurrection de Toutaïev en Russie n’est pas une cathédrale.
 , un vocable assez proche.
 
 

Résurrection
~